Ferrière kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ferrière-sur-Beaulieu, kommun, Département d'Indre-et-Loire, 
 Ferrière-Larçon, kommun, Département d'Indre-et-Loire, 
 Ferrière-la-Grande, kommun, Département du Nord,